I-16 steht für:
 Interstate 16, US-amerikanischer Interstate Highway
 I-16 (U-Boot), ehemaliges U-Boot der Kaiserlich Japanischen Marine
 Polikarpow I-16, sowjetisches Jagdflugzeug aus den 1930er Jahren
 VEF Irbitis I-16, Prototyp eines lettischen Jagdflugzeuges aus den 1930er Jahren

Abkürzung